Ви́ктор Бурако́в: Бураков, Виктор Владимирович (род. 1955) — советский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Бураков, Виктор Семёнович (1931—2020) — советский и белорусский физик.